Eugeniusz Kokosiński (1910–2012) – polski fotograf, wynalazca i konstruktor mechanik.
 Piotr Kokosiński (1966–2016) – polski muzyk, producent muzyczny i operator dźwięku.